Baack ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Baack (1921–2006), deutscher Politiker (SPD)
 Tom Baack (* 1999), deutscher Fußballspieler